Bucareli hace referencia a varios artículos:

Geografía
Avenida Bucareli, en Ciudad de México.
Bahía de Bucareli, Archipiélago Alexander (Alaska).

Historia
Tratado de Bucareli (1923) entre México y Estados Unidos.

Personas
Francisco de Paula Bucarelli, militar español
Antonio María de Bucareli y Ursúa, noble y militar español.
Juan Antonio Ponce de León y Bucareli, literato español.